Carmen (conto) — obra de Prosper Mérimée
Carmen (ópera) — obra de Georges Bizet
Carmen - Uma Biografia — biografia da cantora Carmen Miranda escrita por Ruy Castro
Carmem (telenovela) — produção brasileira com Lucélia Santos
Carmen (arquitetura) — tipo de casa típica de Granada, no sul de Espanha

Filmes 
Burlesque on Carmen — de Charles Chaplin, exibido em Portugal como Carmen
Carmen (filme de 1915) — de Raoul Walsh
Carmen (filme de 1983) — de Carlos Saura
Carmen: A Hip Hopera — musical com Beyoncé

Geografia 
Carmen (Oklahoma) — cidade nos Estados Unidos
Carmen (Santa Fé) — comuna da Argentina
Carmen Alto (distrito) — no Peru

Municípios das Filipinas 
Carmen (Agusan do Norte)
Carmen (Bohol)
Carmen (Cebu)
Carmen (Cotabato)
Carmen (Surigao do Sul)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos